El IX Campionat d'Europa de Ciclisme en Pista es va celebrar a Glasgow (Escòcia) entre el 2 i el 7 d'agost de 2018 sota l'organització de la Unió Europea de Ciclisme (UEC) i la Federació Britànica de Ciclisme.

Resultats

Homes

Dones

Medaller 

Competicions ciclistes del 2018